Litschauer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Litschauer (1903–1972), österreichischer Dirigent und Komponist
 Frieda Litschauer-Krause (1903–1992), österreichische Cellistin
 Hans Litschauer (1925–2005), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Josef Litschauer (* um 1915), österreichischer Geodät
 Karl Litschauer (* 1936), österreichischer Politiker (ÖVP) 
 Karl Joseph Litschauer (1830–1871), österreichisch-deutscher Maler
 Martin Litschauer (* 1974), österreichischer Politiker (Grüne)
 Viktor Litschauer (1879–1939), österreichischer Mykologe
 Walburga Litschauer (* 1954), österreichische Musikwissenschaftlerin
 Wolfgang Litschauer (1925–2004), österreichischer Schauspieler